Пётр Словцов:
 Словцов, Пётр Андреевич (1767—1843) — русский историк и поэт.
 Словцов, Пётр Иванович (1886—1934) — русский и советский оперный и камерный певец (лирический тенор).